Кутузовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Кутузовка — деревня в Червенском районе Минской области.

Казахстан 
 Кутузовка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Кутузовка — посёлок в Ужурском районе Красноярского края.
 Кутузовка — деревня в городском округе Кулебаки Нижегородской области.
 Кутузовка — село в Шербакульском районе Омской области.
 Кутузовка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Кутузовка — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края.

Украина 
 Кутузовка — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Кутузовка — село в Токмакском районе Запорожская области.
 Кутузовка — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Кутузовка — посёлок в Харьковском районе Харьковская области.

См. также 
 Верхняя Кутузовка
 Нижняя Кутузовка